Tenisový turnaj ATP Medibank International Sydney 2009 se konal ve dnech 11. až 17. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 484,750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 International Sydney
 Medibank International Sydney 2009 - ženy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Sydney International
ATP World Tour 2009
Tenis v Austrálii v roce 2009